Zorn může znamenat:

příjmení osob
 Anders Zorn (1860–1920) – švédský malíř
 Eric Zorn – sloupkař listu Chicago Tribune, manžel Johanny Zorn, vnuk Maxe Augusta Zorna
 Jim Zorn – hráč amerického fotbalu
 Johanna Zorn – producentka Chicago Public Radio, manželka Erica Zorna
 John Zorn – americký hudební skladatel a saxofonista
 Max August Zorn (1906–1993) – německo-americký matematik, děda Erica Zorna
 Pete Zorn (1950–2016) – americký multiinstrumentalista

jiný význam
 Zorn (řeka) – řeka v Alsasku, Francie
 Zorn (film) – TV film z produkce Finska, Norska a Švédska, rok výroby 1994

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení